Хаїм Вейцман, Ха́їм Ве́йцман (івр. חיים ויצמן‎; Chaijim Weizmann, Haim Weizmann; 27 листопада 1874, Мотоль, Кобринський повіт, Гродненська губернія, Російська імперія — 9 листопада 1952, Реховот, Ізраїль) — ізраїльський учений-хімік.
 Езер Вейцман (15 червня 1924, Тель-Авів, Палестина — 24 квітня 2005, Кесарія, Ізраїль) — ізраїльський військовий та державний діяч, президент Ізраїлю.
 Віра Вейцман (івр. ורה ויצמן‎, уроджена Хацман, 27 листопада 1881, Ростов-на-Дону, Катеринославська губернія, Російська імперія — 24 вересня 1966 Лондон, Велика Британія) — лікарка і діячка сіоністського руху, перша леді Ізраїлю.